Kaj  henviser til flere artikler:
 Kaj (havn) – den del af et havneanlæg, hvor skibe lægger til havn
 Kaj (drengenavn) – et drengenavn
 Kaj og Andrea – et dukke-makkerpar, hvor Kaj er en frø